Arkona může znamenat:

 Arkona – německý mys na ostrově Rujána
 Arkona (česká hudební skupina) – česká kapela
 Arkona (polská hudební skupina) – polská kapela
 Arkona (ruská hudební skupina) – ruská kapela